Осо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 30 км на південний схід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3143 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7074,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Осонн
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Осонн
 Осонн на сайті французького Національного інституту географії
 Осонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Осонн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Осонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Осонн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор